Yurumanguí Indijanci
 Yurumanguí (rijeka)